Isola di Bird è il nome di:

Isola di Bird – un'isola delle Seychelles
Isola di Bird – un'isola nella Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
Bird (Isole Fox), un'isola aleutina del gruppo delle Fox, Alaska.